Pimpinella calycina är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Boissieu non Maxim. Pimpinella calycina ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Bockrötter
calycina